Бураши — название населённых пунктов.

Россия 
 Бураши — деревня в Кильмезском районе Кировской области.
 Бураши — деревня в Большесельском районе Ярославской области.